El término aguedita se refiere a diferentes plantas:
 En Cuba, la picramniácea Picramnia pentandra.
 En Cuba, la salicácea Casearia sylvestris.
 En Cuba, la rubiácea Exostema caribaeum.
 La salicácea Casearia praecox.